Епархия Юга России — епархия Армянской апостольской церкви. В каноническую территорию епархии входят регионы на юге европейской части России: Краснодарский и Ставропольский края, республики Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня, а также фактически Абхазия (официально территория последней относится к Грузинской епархии).

13 января 1997 года указом Католикоса Всех Армян Гарегина I Ново-Нахичеванская и Российская епархия (под её юрисдикцией находились армянские церкви России, Украины, Белоруссии, Молдавии, государств Прибалтики и Центральной Азии) была разделена на три епархии:
 Ново-Нахичеванская и Российская епархия с кафедрой в Москве,
 епархия Юга России с кафедрой в Краснодаре,
 епархия Украины с кафедрой во Львове.

23 сентября 2009 года на территории церкви Святого Иоанна Евангелиста в Краснодаре была открыта резиденция Главы Епархии.

Главы епархии 

 1998—2000 — епископ Езник (Петросян).
 с 2000 года — архиепископ Мовсес (Мовсесян)

Ссылки 
 сайт Епархии Юга России ААЦ.

Епархии Армянской Апостольской церкви